Wahlkreis Kyffhäuserkreis steht für folgende Landtagswahlkreise:

 Wahlkreis Kyffhäuserkreis I – Eichsfeld III
 Wahlkreis Kyffhäuserkreis II